Typ 54 oder Type 54 steht für:

 Bugatti Type 54, Rennwagen von Ettore Bugatti (1931)
 Peugeot Typ 54, Automodell von Peugeot (1903)
 Sietas Typ 54, Containerschiffstyp der Sietas-Werft

Abkürzung